Choisy kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Choisy-le-Roi, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Choisy-la-Victoire, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Choisy-en-Brie, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Choisy-au-Bac, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Choisy, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Se även
 Choisy (auktor)